«Breakout» — другий студійний альбом американської поп-співачки Майлі Сайрус. Реліз відбувся 22 липня 2008 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Майлі Сайрус 

Альбоми Майлі Сайрус